Deux séries télévisées ont été diffusées en France sous le titre de Robin des Bois, en référence au personnage homonyme :
 la première (en version originale anglaise : ) entre 1955 et 1960, produite par ITC ;
 la seconde (en version originale anglaise : ) à partir de 2006, créée par Dominic Minghella et Foz Allan pour BBC One.

Voir aussi 
 les autres adaptations de l’histoire de Robin des Bois
 les  de « Robin des Bois »